Mons – belgijskie miasto, stolica prowincji Hainaut
 Mons (Puy-de-Dôme) – francuska gmina w regionie Owernia
 Mons (Gard) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Mons (Hérault) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Mons (Górna Garonna) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Mons (Charente) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes
 Mons (Charente-Maritime) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes
 Mons (Var) – francuska gmina w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże